Ча́рли Чан () — вымышленный полицейский детектив китайского происхождения, житель Гонолулу и сотрудник полиции. Персонаж романов писателя Эрла Дерра Биггерса, придумавшего его в 1923 году, а также множества кинофильмов, где его роль исполняли такие актеры, как Сидни Толер, Питер Устинов и Уорнер Оулэнд. Фильмы студии "Fox" с участием Уорнера Оуленда значительно повлияли на восприятие американской публики персонажа-азиата как положительного и обаятельного героя, смалывая ксенофобские традиции "желтой угрозы".

Книги 
 1925. The House Without a Key («Дом без ключа»)
 1926. The Chinese Parrot («Китайский попугай»)
 1928. Behind That Curtain («По ту сторону занавеса» / «За кулисами»)
 1929. The Black Camel («Черный верблюд»)
 1930. Charlie Chan Carries On («Продолжает Чарли Чан» / «Чарли Чан идет по следу»)
 1932. Keeper of the Keys («Хранитель ключей»)
В 1933 году автор оригинальных романов скончался, и серию продолжили последователи
 Davis, Robert Hart. Charlie Chan in The Temple of the Golden Horde. 1974. Charlie Chan’s Mystery Magazine.
 Lynds, Dennis. Charlie Chan Returns. New York: Bantam Books, 1974.
 Pronzini, Bill, and Jeffrey M. Wallman. Charlie Chan in the Pawns of Death. 1974. Charlie Chan’s Mystery Magazine.
 Avallone, Michael. Charlie Chan and the Curse of the Dragon Queen. New York: Pinnacle, 1981.

Фильмы 
 Персонаж на imdb.com 

Вымышленные полицейские
Культура Гавайев